Bussy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Le Bussy (1947-2010), auteur belge de science-fiction ;
 Antoine Bussy (1794-1882), pharmacien et chimiste français ;
 Charles Joseph Patissier de Bussy-Castelnau (1718-1785), général français ;
 Charles de Bussy (1875-1938), écrivain et dessinateur humoristique français ;
 Christian Bussy (1936-), critique d'art belge ;
 Jean Bussy-Leclerc (), un des chefs de la faction des Seize pendant la Ligue ;
 Kessya Bussy (2001-), footballeuse française ;
 Louis de Bussy (1822-1903), ingénieur général du génie maritime ;
 Louis de Bussy d'Amboise (1549-1579), gentilhomme français ;
 Michel-Celse-Roger de Bussy-Rabutin (1669-1736), évêque de Luçon, fils de Roger de Bussy-Rabutin ;
 Pierre-Jean Martin de Bussy (1724-1804), avocat français ; 
 Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693), écrivain français ;
 Simon Bussy (1870-1954), peintre français ;

Toponyme

Lac Bussy, lac de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Lac Bussy, lac de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Lac Bussy, lac du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Bussy, commune française du département du Cher.
 Bussy, commune française du département de l'Oise.
 Bussy, village du département de Saône-et-Loire ;
 Bussy-Albieux, commune française du département de la Loire.
 Bussy-en-Othe, commune française du département de l'Yonne.
 Bussy-la-Côte, ancienne commune française du département de la Meuse, aujourd'hui intégrée à Val-d'Ornain.
 Bussy-la-Pesle, commune française du département de la Côte-d'Or.
 Bussy-la-Pesle, commune française du département de la Nièvre.
 Bussy-le-Château, commune française du département de la Marne.
 Bussy-le-Grand, commune française du département de la Côte-d'Or.
 Bussy-le-Repos, commune française du département de la Marne.
 Bussy-le-Repos, commune française du département de l'Yonne.
 Bussy-lès-Daours, commune française du département de la Somme.
 Bussy-lès-Poix, commune française du département de la Somme.
 Bussy-Lettrée, commune française du département de la Marne.
 Bussy-Saint-Georges, commune française du département de Seine-et-Marne.
 Bussy-Saint-Martin, commune française du département de Seine-et-Marne.
 Gigny-Bussy, commune française du département de la Marne.
 Bussy-aux-Bois, ancienne commune française du département de la Marne, aujourd'hui intégrée à Gigny-Bussy.

Bussy, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, actuellement partie de la commune d'Estavayer.
 Bussy-Chardonney, ancienne commune suisse du canton de Vaud, actuellement partie de la commune de Hautemorges.
 Bussy-sur-Moudon, commune suisse du canton de Vaud.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français